Doria Pamphilj ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Doria Pamphilj (1749–1821), italienischer Kardinal
 Giuseppe Maria Doria Pamphilj (1751–1816), italienischer Kardinal

Siehe auch:
 Palazzo Doria-Pamphilj, Palast in Rom
 Villa Doria Pamphilj, Gebäude in Rom